Gabriela Dabrowski e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Simona Halep e Raluca Olaru.

In finale Chan Hao-ching e Latisha Chan hanno sconfitto Kirsten Flipkens e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 2-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (primo turno)

Riserve 

  Darija Jurak /  Katarina Srebotnik (primo turno)

 Anna-Lena Friedsam /  Mihaela Buzărnescu (semifinale)

Wildcard 

  Harriet Dart /  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2019